1V steht für:
 Chevrolet 1V, ein PKW-Modell
 Galileo (CRS), IATA-Code des Computerreservierungssystems

1V